math.h — заголовочный файл стандартной библиотеки языка программирования С, разработанный для выполнения простых математических операций. Большинство функций привлекают использование чисел с плавающей точкой. C++ также реализует данные функции для обеспечения совместимости, все они содержатся в заголовочном файле cmath.

Все эти функции принимают double, если не определено иначе. Для работы с типами float и long double используются функции с постфиксами f и l соответственно.
Все функции, принимающие или возвращающие угол, работают с радианами.

Базовые функции

Функции стандарта C++

Расширения XSI 
Эти функции не описаны в стандартах ANSI или ISO C, но могут присутствовать в системах в качестве расширений X/Open.

Использование функций конвертации double-string ecvt, fcvt и gcvt не рекомендуется в пользу sprintf.

libm 
Под Linux и FreeBSD математические функции (объявленные в math.h) хранятся отдельно в математической библиотеке libm.
Таким образом, если любая из этих инструкций используется, при сборке компоновщику должна быть передана опция -lm.

Существует несколько реализаций libm, включая:
 GNU libc's libm
 Sun's FDLIBM, которая была использована как основа для FreeBSD's msun, которая, в свою очередь, является основой Julia's OpenLibm
 Arénaire project’s CRlibm (Correctly Rounded mathematical library)
 AMD's libm

Ссылки 
 
 Справка по функциям math.h
 Математическая библиотека libm